Pan-orama – pierwsza składanka zespołu Flash and the Pan, zawierająca piosenki z ich poprzednich albumów.

Kompilacja wydana została na płycie winylowej, kasecie magnetofonowej oraz na CD.

Lista utworów 

Albumy Flash and the Pan
Albumy muzyczne wydane w roku 1983
Albumy Epic Records
Albumy kompilacyjne